Conchobar – forma irlandese antica del nome proprio di persona Connor
Conchobar Abradruad leggendario re supremo d'Irlanda del I secolo a.C.
Conchobar mac Nessa – leggendario re dell'Ulster
Conchobar mac Donnchada – Re supremo dell'Irlanda tra l'819 e l'833
Conchobar Maenmaige Ua Conchobhair – re del Connacht nel XII secolo